Keszler ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Keszler (* 1989), ungarische Shorttrackerin
 Gery Keszler (* 1963), Life-Ball-Organisator
 Uschi Keszler (* 1947), deutsche Eiskunstläuferin und internationale Eiskunstlauf-Choreografin und -Trainerin

Siehe auch:
 Kessler (Begriffsklärung)